Ходов (, ) — город в районе Соколов Карловарского края Чехии.

География  
Расположен в 17 км к югу от границы с Германией, к западу от города Карловы Вары. Площадь составляет 14,25 км².

История 
Первое письменное упоминание Ходова относится к 1195 году. Город имеет давние традиции производства фарфора. До Второй Мировой войны большую часть населения составляли немцы, которые были впоследствии депортированы. В 1960-е годы в 4 км от Ходова был построен крупный химический завод. Основной достопримечательностью города можно считать церковь св. Лаврентия.

Население

Города-побратимы 
  Эльсниц, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Карловарского края